DWL – Doświadczalne Warsztaty Lotnicze
 DWL – Dowództwo Wojsk Lądowych
 DWL – Dowództwo Wojsk Lotniczych